Натуральне число 909
 909 рік до нашої ери
 909 рік нашої ери